Pharmakon (Plural Pharmaka, wie lateinisch pharmacum und griechisch-lateinisch pharmacon von griechisch φάρμακον „Gift, Droge, Arznei, Medikament, Heilmittel, Purganzium“) steht für:
 Wirkstoff, eine Substanz die im Körper eine (pharmakologische) Wirkung hervorruft
 Arzneistoff, ein Wirkstoff mit therapeutischer oder diagnostischer Verwendung
 Arzneimittel, die Zubereitung eines oder mehrerer Arzneistoffe für die Anwendung am Patienten
 Pharmakon – Arzneimittel in Wissenschaft und Praxis, eine Fachzeitschrift

Siehe auch
 Pharmakos